Josefstal, Josefsthal, oder Josephsthal (teils jeweils historische Schreibung) heißen folgende Orte:

 in Deutschland
 Josephsthal (Grafenwöhr), Ortsteil der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Josephsthal (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Josephsthal (Schliersee), Ortsteil von Schliersee (Gemeinde), Bayern (wird häufig auch Josefstal oder Josefsthal geschrieben)
Josefstal (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Josefsthal (Lindlar), Wüstung der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 in Österreich
 Josefsthal (Tribuswinkel), Ortschaft in der Katastralgemeinde Tribuswinkel von Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Josephsthal (Gemeinde Litschau), Ortschaft von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Josefstal (Gemeinden Ried, Schwertberg), Talung der Aist und Ortschaft von Schwertberg und Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Josefstal (Gemeinde Tragwein), Ortschaft von Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

in Tschechien (deutscher Name)
 Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Josefův Důl u Mladé Boleslavi, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien

Siehe auch:
 Josephthal